Thimphu, Thimpu, Thimbu ou Timbu - a capital do Butão.
 Gambá-de-orelha-branca - (Didelphis albiventris) é um marsupial comumente encontrado no Brasil inteiro.
 Clube Náutico Capibaribe - apelido do clube desportivo brasileiro.

Desambiguação